muzikale term die gebruikt wordt als verkleinwoord van de sonate: sonatine (muziek)
 Sonatine (Roussel)
 een Japanse film uit 1993: Sonatine (film)